Antonio Mirante (8. červenec 1983, Castellammare di Stabia, Itálie) je italský fotbalový brankář, který od roku 2021 hraje za italský klub AC Milán.

Přestupy 
 z Juventus do Sampdoria za 2 700 000 Euro
 z Sampdoria do Parma za 3 600 000 Euro
 z Parma do Bologna zadarmo
 z Bologna do Řím za 4 000 000 Euro
 z Řím do Milán zadarmo

Statistiky

Úspěchy

Klubové 
 1× vítěz 1. italské ligy (2021/22)
 1× vítěz 2. italské ligy (2006/07)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarkt.com 

Italští fotbalisté
Fotbaloví brankáři
Fotbalisté Juventusu Turín
Fotbalisté FC Crotone
Fotbalisté AC Siena
Fotbalisté Sampdorie Janov
Fotbalisté Parmy
Fotbalisté Bologna FC
Fotbalisté AS Řím
Fotbalisté AC Milán
Narození 8. července
Narození v roce 1983
Muži